Ла Реаль — название, которое носили 10 галер французского флота:
 La Réale — французская галера, спущенная на воду в 1538 году;
 La Réale — французская галера, спущенная на воду в 1639 году;
 La Réale — французская галера, спущенная на воду в 1668 году;
 La Réale — французская галера, спущенная на воду в 1669 году;
 La Réale — французская галера, спущенная на воду в 1673 году;
 La Réale — французская галера, спущенная на воду в 1679 году;
 La Réale — французская галера, спущенная на воду в 1683 году;
 La Réale — французская галера, спущенная на воду в 1694 году;
 La Réale — французская галера, спущенная на воду в 1723 году;
 La Réale — французская галера, спущенная на воду в 1734 году.